M.J.Lai kan som auktorsförkortning betyda:

 Ming-Jou Lai
 Ming Jou Lai

Robotskapade auktorsförkortningar